Acanthis – rodzaj ptaka z podrodziny łuskaczy (Carduelinae) w rodzinie łuszczakowatych (Fringillidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji i Ameryce Północnej.

Morfologia 
Długość ciała 11,5–14 cm, masa ciała 10–20 g.

Systematyka

Etymologia 
 Acanthis:  – mały ptak, prawdopodobnie zięba, od  akanthis – mały niezidentyfikowany ptak wspomniany przez Arystotelesa i innych autorów, prawdopodobnie makolągwa zwyczajna. W ornitologii zwykle utożsamia się to z jakimś gatunkiem zięby. Pierwszym gatunkiem wymienionym przez Borkhausena jest „Acanthis Carduelis, der Distelzeisig, Distelfink, Stieglitz” (czyli szczygieł) (por. w mitologii greckiej Akantis była córką Autonousa i została zamieniona w jakiś rodzaj zięby, zaś jej brat, Akant, po śmierci zamienił się w niezidentyfikowanego ptaka). 
 Aegiothus: gr. αιγιοθος aigiothos – nieznany ptak, wcześniej identyfikowany z makolągwą zwyczajną. Gatunek typowy: Fringilla linaria Linnaeus, 1758 = Fringilla flammea Linnaeus, 1758.

Podział systematyczny 
Takson wyodrębniony ostatnio z Carduelis. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Acanthis flammea – czeczotka zwyczajna
 Acanthis hornemanni – czeczotka tundrowa

Przypisy 

Łuszczakowate